Фигеро́а () — это фамилия галисийского происхождения. Известные носители:

 Фигероа, Брайан (род. 1999) — мексиканский футболист.
 Фигероа, Виктор (род. 1956) — аргентинский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1984 года.
 Фигероа, Габриэль (1907—1997) — мексиканский кинооператор.
 Фигероа, Гарсиа (1550—1624) — испанский путешественник и дипломат.
 Фигероа, Гэри (род. 1956) — американский ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Фигероа, Карлос (род. 1980) — гватемальский футболист.
 Фигероа, Лусиано (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Фигероа, Луис Педро (род. 1983) — чилийский футболист.
 Фигероа, Майнор (род. 1983) — гондурасский футболист.
 Фигероа, Мария (род. 2000) — испанская певица.
 Фигероа, Оскар (род. 1983) — колумбийский тяжелоатлет, олимпийский чемпион.
 Фигероа, Омар (род. 1989) — американский боксёр-профессионал.
 Фигероа, Педро Пабло (1857—1906) — чилийский писатель, номинант Нобелевской премии по литературе 1906 года.
 Фигероа, Рафаэль (род. 1983) — мексиканский футболист.
 Фигероа, Роберто (1906—1989) — уругвайский футболист, олимпийский чемпион 1928 года.
 Фигероа, Фернандо (1852—1919) — президент Сальвадора с 1 марта 1907 по 1 марта 1911.
 Фигероа, Франсиско де (1536—1617?) — испанский поэт.
 Фигероа, Хенри (род. 1992) — гондурасский футболист.
 Фигероа, Хосе Роберто (1959—2020) — гондурасский футболист.
 Фигероа, Хулиан (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Фигероа, Элиас (род. 1946) — чилийский футболист.
 Акунья де Фигероа, Франсиско (1790—1862) — уругвайский поэт.
 Фигероа де Ача, Альберто (1920—1965) — боливийский футболист.
 Фигероа-и-Торрес, Альваро де (1863—1950) — историк и политический деятель Испании.

Примечания